Ермако́вский райо́н — название ряда районов в СССР, России, Казахстане:

 Ермаковский район — район Красноярского края, образованный в 1924 году.
 Ермаковский район — район, существовавший в составе Ивановской Промышленной и Ярославской областей РСФСР в 1929—1941 годах.
 Ермаковский район — название Аксуского района Павлодарской области Казахской ССР и Казахстана в 1957—1992 годах.